Zámecký vrch kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Zámecký vrch (berg), 
 Zámecký vrch (kulle), Ústí nad Labem, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar